São Bento do Sul (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 São Bento do Sul (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina